Richard Lepsius kan syfta på:

Karl Richard Lepsius (1810-1884), tysk arkeolog och egyptolog
Richard Lepsius (geolog) (1851-1915), tysk geolog
Richard Lepsius (kemist) (1885-1969), tysk kemist